Барыково — название населённых пунктов.

Россия 
 Барыково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Барыково — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Барыково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Барыково — деревня в Торжокском районе Тверской области (Ладьинское сельское поселение).
 Барыково — деревня в Торжокском районе Тверской области (Масловское сельское поселение).
 Барыково — деревня в городском округе город Тула.
 Барыково — село в городском округе город Тула.
 Барыково — прежнее название села Фёдоровка в Сосновском районе Тамбовской области.

См. также 
 Борыково — деревня в Старицком районе Тверской области.